Hinsche ist der Familienname folgender Personen:

 Billy Hinsche (1951–2021), US-amerikanischer Musiker
 Max Hinsche (1896–1939), deutscher Präparator, Großwildjäger, Naturwissenschaftler und Schriftsteller
 Nikolaus Hinsche (Ratsherr) (1699–1765) hamburgischer Kaufmann und Senator
 Nikolaus Daniel Hinsche (1771–1848), deutscher Bürgermeister und Schriftsteller
 Wilhelm Hinsche (1914–1998), deutscher Politiker (SPD)